MEK steht für:

 Materialeinzelkosten, Posten für die Gesamtkalkulation eines Produkts
 Meknès (Präfektur), Präfektur in Marokko, laut ISO-3166-2:MA-Code
 Bassatine Air Base, Militärflughafen von Meknès in Marokko, laut IATA-Code
 Methods-Time Measurement in der Einzel und Kleinserienfertigung, siehe Methods-Time Measurement #Verdichtete Verfahren zu vereinfachten Anwendung
 Methylethylketon, ein Lösungsmittel, siehe Butanon
 Mittlerer Erzgebirgskreis Deutschland, als Kfz-Kennzeichen
 Mobiles Einsatzkommando, eine Spezialeinheit der Polizei in Deutschland
 Modschahedin-e Khalgh, militante iranische Oppositionsbewegung, siehe Volksmudschahedin
 Museum Europäischer Kulturen, kultur- und alltagsgeschichtliches Museum in Berlin
 Maximal zulässige Emissionskonzentration

Mek steht für:
 Mek (Volk), melanesisches Papuavolk in West-Neuguinea
 Mek (Sprache), Papuasprachgruppe der Mek in West-Neuguinea

mek steht für:
 Mekeo, eine ozeanische Sprache in Papua-Neuguinea, laut ISO-639-3-Code

Siehe auch:
 Maek
 Meck

Abkürzung